Перебийніс — українське прізвище.

Відомі особи 
 Василь Перебийніс — український маляр, книжковий графік, театральний декоратор.
 Перебийніс Валентина Ісидорівна (нар. 1923) — український мовознавець і педагог, доктор філологічних наук, професор.
 Перебийніс Євген Петрович (нар. 1968) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Перебийніс Максим Вікторович (нар. 1974) — український лікар-анестезіолог.
 Перебийніс Петро Мусійович (нар. 1937) — український поет, журналіст, громадський діяч.
 Перебийніс Тетяна Юріївна (нар. 1982) — українська тенісистка.

Українські прізвища